Prayer – singel muzyczny grupy Disturbed
 Prayer – album muzyczny Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej
 Prayer – album muzyczny Robina Schulza

Zobacz też